Bora (wind), een droge, vaak snijdend koude valwind uit noordoostelijke richting
Bura (Achaea), oude Griekse stad, een van de 12 steden van de Achaeïsche Bond
Bura (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae)